Кремона може да се отнася за:
 град Кремона, Италия
 провинция Кремона, Италия
 Луиджи Кремона (1830-1903), италиански математик
 лунният кратер Кремона, кръстен на Луиджи Кремона
 фирма „Кремона - България“ - Казанлък, производител на струнни музикални инструменти